Typhidae är en familj av snäckor. Typhidae ingår i ordningen Neogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Typhidae 5 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Typhidae